Astrid-Lindgren-Schule steht für:

 Astrid-Lindgren-Schule (Darmstadt)
 Astrid-Lindgren-Grundschule (Cottbus)